Příjmení Valter nebo Valtr nosí více osobností:

 Karel Valter (1909–2006) – český malíř a grafik
 Jiří Valter (* 1952) alias Big Boss – český hudebník
 Vlastislav Valtr (1938–2015) – český disident, signatář Charty 77

 ženská varianta s přechýlením

 Alena Valterová (1953–2008) – česká politička, publicistka a feministka
 Marie Valtrová (* 1949) – česká malířka a grafička
 Marie Valterová (1921–1945) – česká odbojářka

Podobné příjmení 
 Walter

Česká příjmení